Schlage steht für:

 Schlage, Ortsteil der Gemeinde Dummerstorf im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Teilort des Dorfes Schlage-Ickhorst in der Gemeinde Wedemark, Region Hannover, Niedersachsen

Schlage ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schlage (* 1961), deutscher Autor und Körperpsychotherapeut
 Britta Schlage (* 1956), deutsche Richterin und Politikerin (SPD)
 Bruno Schlage (1903–1977), Lageraufseher im KZ Auschwitz
 Walter Schlage (1882–1946), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Willi Schlage (1888–1940), deutscher Schachmeister